Hala Olimpijczyk w Toruniu – hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu.

Lokalizacja 
Hala znajduje się w zachodniej części dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Słowackiego 114, w sąsiedztwie zajezdni tramwajowej.

Historia 
Hala fabryczna, która została zaadaptowana na cele sportowe powstała w latach w 1956-1963 i należała niegdyś do Toruńskiej Fabryki Budowy Urządzeń Przemysłu Nieorganicznego. W 1974 roku zakład (już pod nazwą Metalchem) przeniesiono do nowo powstałego obiektu przy ul. Skłodowskiej-Curie 59, a od 2003 roku funkcjonuje on pod nazwą Tofama S.A.. W pozostałych budynkach pozakładowych w obrębie ulic: Słowackiego, Kochanowskiego i Broniewskiego działa obecnie m.in. Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego.

W 2009 roku przeprowadzono modernizację hali i budynku socjalno-administracyjnego, która polegała m.in. na wykonaniu docieplenia obiektów oraz wymianie stolarki okiennej. W 2019 roku w hali wymieniony zastanie m.in. parkiet

W 2011 roku obiekt został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków.

Charakterystyka 
W obiekcie znajdują się cztery sale. Największa z nich przystosowana jest do uprawiania gimnastyki artystycznej. Pozostałe to: sala ćwiczeń do badmintonu i boksu, sala do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i futsalu oraz salka do ćwiczeń karate. Gospodarzem hali jest  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sekcje sportowe 
W hali odbywają się zajęcia pięciu klubów, są nimi: 

 Toruński Klub Gimnastyczny OLIMPIJCZYK (gimnastyka akrobatyczna)
 Międzyszkolny Klub Sportów Walki „Pomorzanin” (boks)
 Toruń Multisport Team (badminton)
 Klub CAPOEIRA Toruń
 Toruński Klub Karate – Do Shotokan (karate)

Zobacz też 
 Sport w Toruniu

Przypisy 

Budynki kultury fizycznej w Toruniu
Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu
Toruń